Sara steht für:
 Sara (Name), weiblicher Vorname
 zwangsweise anzunehmender Vorname für jüdische Frauen im dritten Reich, siehe Namensänderungsverordnung
 Sara (Volk), Volk im Tschad
 Sara (Sprache, Afrika), Gruppe von Sprachen der nilo-saharanischen Sprachenfamilie in Afrika
 Sara (Sprache, Indonesien), austronesische Sprache in Kalimantan
 Sara (Band), finnische Band
 Sara (Lied), Lied von Starship (1985)
 Sara (Roman), Roman von Stephen King (1998)
 Sara (Fernsehserie), flämische Telenovela (2007–2008)
 Sara, syrische Namensform des Mondgottes Šaḥar
 Sara I, Fähre
 (533) Sara, Asteroid des Hauptgürtels

Sara steht für folgende geographischen Objekte:
 Sara (Iloilo), Bayan in der Provinz Iloilo, Philippinen
 Sara (Pentecost), Ort auf der Pentecost-Insel, Vanuatu
 Sara (Guinea-Bissau), Dorf in der Region Gabú, Guinea-Bissau
 Sara River, Fluss in New South Wales, Australien
 Provinz Sara, Provinz im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Liang Sara, Höhle auf Borneo, Indonesien
 Nationalpark Šara im Gebirgszug Šar Planina, Kosovo
 der baskische Name des Ortes Sare im französischen Baskenland

Sara, Sára oder Šára ist der Familienname folgender Personen:
 Guillermo Sara (* 1987), argentinischer Fußballtorhüter
 Josef Sara (* 1954), österreichischer Fußballspieler
 Máret Ánne Sara (* 1983), samisch-norwegische Künstlerin, Schriftstellerin und Journalistin
 Mario Sara (* 1982), österreichischer Fußballspieler
 Mia Sara (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert Sara (* 1946), österreichischer Fußballspieler
 Sándor Sára (1933–2019), ungarischer Filmschaffender und Medienmanager
 Timea Sara (* 1992), rumänische Skilangläuferin

SARA steht als Abkürzung für:
 Satz-Random-Generator, System zur Textgenerierung, siehe Ulrich Gaudenz Müller #SARA
 Schlaganfallinitiative Augsburg und Raum Allgäu, Schlaganfallkompetenznetzwerk
 Sexually acquired reactive arthritis, Morbus Reiter, die Krankheit Reaktive Arthritis
 Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles
 Society of American Registered Architects
 Société des Autos à Refroidissement par Air, siehe S.A.R.A.
 Southern African Railways Association, ein internationaler Eisenbahnverband
 Staatliches Amt für religiöse Angelegenheiten (China), Religionsbehörde des Zentralstaats Volksrepublik China

Siehe auch:
 Villa Sara
 Sarah (Begriffsklärung)
 Saara
 Sahra
 Sarra
 Zara
 Zahra

Abkürzung